Reverse (album van Eldritch), een album van de Amerikaanse progressieve-metalband Eldritch uit 2001
 Reverse (album van Morandi), een album van de Roemeense popgroep Morandi uit 2005
 Reverse (single van SomeKindaWonderful), een single van de Amerikaanse rockband SomeKindaWonderful uit 2013
 Reverse (producer), een Nederlandse hiphopproducer